Qingdao bezeichnet:

 Qingdao (青島市 / 青岛市), eine Großstadt in der Provinz Shandong der Volksrepublik China
 Qingdao (Chuanying) (青島街道 / 青岛街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Chuanying der Stadt Jilin
 CRRC Qingdao Sifang, eine Tochtergesellschaft des Herstellers von Schienenfahrzeugen CRRC, Ltd. in Qingdao
 Tsingtao (Brauerei) (青島啤酒 / 青岛啤酒), die Brauerei einer chinesischen Biermarke sowie das zugehörige Bier